Bryodema är ett släkte av insekter som beskrevs av Franz Xaver Fieber 1853. Bryodema ingår i familjen gräshoppor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Gräshoppor
Bryodema